Willowdale Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Willowdale Township (Kansas)
 Willowdale Township (Nebraska)